Ploci fou un nomen romà, variant de Plauci, membre de la gens Plàucia. Amb la forma Ploci es coneixen els personatges següents:
 Aulus Ploci, governador de Bitínia.
 Màrius Ploci Sacerdot, gramàtic llatí
 Luci Ploci Gal, retòric romà.
 Ploci Firm, amic de l'emperador Otó.